Корноухово () — деревня в Кайбицком районе Татарстана, расположена на реке Бирля. Находится в 12 км от Больших Кайбиц. Входит в состав муниципального образования Ульянковское сельское поселение.

История 
Основано в 18 веке. В 18 — 1-й половине 19 веков жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, лыко-мочальным и рогожным промыслами, изготовлением полозьев и ободьев. В начале 20 века в деревне функционировали Казанская-Богородицкая церковь, земская школа, 2 ветряные мельницы, кузница, 3 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1489 десятины. До 1920 деревня входила в Ульянковскую волость Свияжского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Свияжского кантона ТАССР. С 14 февраля 1927 в Ульянковском, с 1 августа 1927 в Кайбицком, с 19 февраля 1944 в Подберезинском, с 14 мая 1956 в Кайбицком, с 1 февраля 1963 в Буинском, с 4 марта 1964 в Апастовском, с 19 апреля 1991 в Кайбицком районах.

Демография 

Национальный состав на 2010 год: русские, татары и чуваши.

Инфраструктура 
Начальная школа, клуб, библиотека

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района